Высокий Холм — название населённых пунктов:

Россия 
 Высокий Холм — посёлок в Жиздринском районе Калужской области.
 Высокий Холм — деревня в Смоленском районе Смоленской области.